Плисківська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Плисківська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район